Ёсиаки Коидзуми (, род. 29 апреля 1968 года) — японский дизайнер видеоигр, режиссёр, продюсер и бизнес-менеджер. Он является старшим исполнительным директором Nintendo, где известен своей работой в серии Mario и The Legend of Zelda.

С 2013 года Коидзуми также входит в совет директоров дочерней компании Nintendo 1-UP Studio в качестве одного из её представительных директоров, а с октября 2022 года Коидзуми входит в совет директоров дочерней компании Nintendo, Nintendo Pictures в качестве одного из её директоров.

Биография

Ранняя жизнь 
Коидзуми родился в Мисиме, Сидзуока, 29 апреля 1968 года. Он сыграл в свою первую видеоигру Super Mario Bros 2 в возрасте 21 года, когда одолжил семейную компьютерную консоль друга. Выпускник факультета планирования визуальных концепций Осакского университета искусств, Коидзуми изучал кино, драму, анимацию и, в меньшей степени, раскадровку. Первоначально он намеревался стать кинорежиссёром, но вместо этого подал заявление в Nintendo, чтобы преследовать свою цель — создать своего рода драму, которую можно увидеть только в видеоиграх. Близость компании к его университету также сыграла свою роль в выборе им профессии.

Работы

Примечания